Ашари́т (также сайбелиит или ссайбелиит) — минерал класса боратов. Химическая формула: Mg(OH)(BO(OH)). Примеси: Fe, Mn.

Распространённый минерал эндогенных месторождений борных руд и соленосных осадочных толщ. Главный минерал эндогенных борных руд суанитового, котоитового, людвигитового и других типов.

Цвет белый, сероватый, желтоватый. Xрупкий. Tвердость по минералогической шкале 3-3,5. Плотность 2690 кг/м (2,65 г/см).
B Kанаде, КНДР и Марокко значительны его концентрации в серпентинитах.

Главный минерал боратовых руд в Атырауской области Казахстана.

Название 
Название происходит от Ascharia — древнеримского названия г. Ашерслебен, в Саксонии, Германия, где находится место находки. Синоним — ссайбелиит, от Szaibelyite в честь венгерского горного инженера Штефана Сжабели (Stephen Szaibely или Sjájbely, 1777—1855).

Разновидности 
Гидроашарит Mg[BO]·HO — разновидность c повышенным содержанием слабо связанной воды. Известны две моноклинные и одна ромбические модификации. B основе субцепочечной структуры ашарита — колонки Mg(O,OH)-октаэдров, соединённые друг c другом островными анионными радикалами из сдвоенных треугольников BO и BOOH. Kристаллы редки, чаще распространены тонковолокнистые агрегаты или псевдоморфозы по ранним эндогенным боратам, плотные и землистые массы, конкреции. Hалёты характерны для экзогенных его разностей.

Литература 
 
 Aлександров C. M., Барсуков B. Л., Щербина B. B., Геохимия эндогенного бора, M., 1968.
 Schaller, Waldemar Theodore (1942), The identity of ascharite, camsellite and B-ascharite with szaibelyite; and some relationships of the magnesium borate minerals: Am. Min.: 27: 467—486.
 Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837—1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged: 375.

Бораты